Гала́хов — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители

А 
 
 Галахов, Алексей Дмитриевич (1807—1892) — историк русской литературы, прозаик и педагог, мемуарист, профессор Петербургского историко-филологического института, тайный советник.

В

Е 
 Галахов, Егор Михайлович (1907—1985) — Герой Социалистического Труда.

Н 
 Галахов, Никита Корнеевич (1864—1912) — русский механик, изобретатель эллиптических полушарнирных рессор для железнодорожных вагонов.

ОСФЯ 
 Галахов, Олег Борисович (род. 1945) — советский, российский композитор, председатель Союза композиторов Москвы.
 Галахов, Сергей Павлович (1806—1878) — тайный советник.
 Галахов, Феодосий Яковлевич (1906—1994) — специалист в области физикохимии силикатных, алюмосиликатных и других оксидных систем и технологии оксидных материалов, доктор химических наук.
 Галахов, Яков Яковлевич (Иаков Иаковлевич) (1865—1938) — протоиерей, духовный писатель и философ, профессор богословия в Томском университете.

См. также 
 Галанов
 Галатов
 Галаховы